Лукашівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.
 
 Лукашівська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Лукашівська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Лукашівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Лукашівська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район
 Лукашівська сільська рада — Харківська область, Близнюківський район
 Лукашівська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район
 Лукашівська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район
 Лукашівська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район